Жорди́ () — французские имя и фамилия.

Мононим и имя 
 Жорди (род. 1988) — французский певец, в 4½ года возглавивший французский хит-парад с песней «Dur dur d'être bébé!»
 Гаспар, Жорди (род. 1997) — французский футболист
 Делем, Жорди (род. 1993) — мартиниканский футболист

Фамилия 
 Жорди, Николя Луи (1758—1825) — французский генерал Революционных и Наполеоновских войн
  (род. 1961) — французский католический иерарх, епископ Сен-Клода (с 2011 года)

См. также 
 Жорди (Jordi)
 Йорди